Алекса́ндр Волы́нский:
 Волынский, Александр Львович (род. 1942) — учёный-химик, лауреат премии имени В. А. Каргина.
 Волынский, Александр Моисеевич (1905—1973) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Волынский, Александр Фомич (род. 1939) — советский и российский юрист, д. ю. н., заслуженный юрист РФ, Почётный работник и Заслуженный юрист МВД РФ.